Emilio Boggio (1857-1920), peintre vénézuélien ;
 Jean Boggio (né en 1963), joaillier-orfèvre français ;
 Luciano Boggio (né en 1999), footballeur uruguayen ;
 Norberto Boggio (1931-2021), footballeur argentin ;
 Philippe Boggio (né en 1950), écrivain et journaliste français ;
 Sylvain Boggio (né en 1975), écrivain suisse.